Wacław Nowakowski (1829–1903) – kapucyn
 Wacław Nowakowski (1888–1962) – aktor, reżyser
 Wacław Nowakowski (1888–1955) – architekt, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.